Ourém (Pará) – município brasileiro do estado do Pará
 Ourém (Portugal) – cidade de Portugal

Desambiguações de topônimos